Ольгинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Приморско-Ахтарского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Ольгинский сельский округ.

Административный центр — станица Ольгинская.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Приморско-Ахтарского района Краснодарского края